Macomb peut faire référence à :
 Macomb, une ville de l'Illinois,
 Comté de Macomb, dans le Michigan,
 Township de Macomb, dans le Michigan,
 Macomb, une localité de l'État de New York,
 Macomb, une localité de l'Oklahoma,

Voir aussi